Spanje, waarvoor het de Catalaanse benaming is
 Plaça d'Espanya, een plein in Barcelona
 Espanya (metrostation), een metrostation van TMB onder dat plein
 Station Barcelona Plaça Espanya, een trein- en metrostation van FGC onder dat plein
 FC Espanya de Barcelona, een voormalige voetbalclub uit Barcelona